ГЦП є неприбутковими благодійними організаціями, утвореними в або при судах чи будь-яких інших установах сектору правосуддя чи місцевих органах врядування. ГЦП є новою для України моделлю співпраці між сектором правосуддя і суспільством та участі громадян у сталому розвитку й удосконаленні сектору правосуддя та альтернативного вирішення спорів.  Управління такими центрами здійснюють представники усіх зацікавлених сторін організації громадянського суспільства та лідери спільнот, делеговані представники сектору правосуддя, виконавчої гілки влади та місцевих бізнесових кіл. Таку модель успішно впроваджено в багатьох країнах.

ГЦП може надавати громадянам широкий спектр послуг – із правової допомоги, альтернативного вирішення спорів, громадської просвіти. Крім того, вони можуть надати підтримку впровадженню ініціатив «знизу» щодо покращення роботи суду, покращення доступу до правосуддя, вирішення таких питань, як вулична злочинність, домашнє насильство, торгівля людьми тощо.

Пропозицію створення висловила Програма USAID «Нове правосуддя», яка провела проводить перший семінар з питань створення та розвитку громадських центрів правосуддя, передає «Українське право».